Municipio de Shady Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shady Grove (condado de Greene, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Shady Grove (condado de Searcy, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Searcy.
 Municipio de Shady Grove (condado de Davie, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davie.